Liga Socialista se refiere a las siguientes organizaciones políticas:

Liga Socialista (Venezuela), organización política revolucionaria de Venezuela.
Liga Socialista Internacional, organización trotskista internacional seguidora de la tradición de Nahuel Moreno.
Liga de Unidad Socialista (México)
Liga Socialista (Italia)